Aargau steht für:
 Kanton Aargau, Schweiz
 Aar-Gau, ein historischer Teil des Frankenreiches, siehe Geschichte des Kantons Aargau#Der Aar-Gau
 Berner Aargau (auch Unteraargau), jene Teile des heutigen Kantons Aargau, die von 1415 bis 1798 Untertanengebiet der Stadt Bern waren
 Oberaargau, nordöstlichster Teil des Kantons Bern
 Katholisch-österreichische Studentenverbindung Aargau, siehe Liste der Mitgliedsverbindungen des CV#Österreichischer Cartellverband